Киприан Александрович Яценко (1865/1866 — 1935) — святой Русской православной церкви, мученик.

Жизнеописание 
Яценко Киприан Александрович родился в 1878 году в д. Свинарня (ныне Сосновка) Гадячского уезда Полтавской губернии в крестьянской семье.

Киприан окончил церковно-приходскую школу, женился. В 1900 году переехал вместе с семьей в Уфимскую губернию в деревню Боголюбовка Чишминской волости Уфимского уезда, купил участок земли, завёл хозяйство.

В 1914 году Киприан стал псаломщиком в Покровском храме с. Боголюбовки. В 1916 году был призван на военную службу, а в 1917 году демобилизован и вернулся, с благословения священника Покровской церкви, к исполнению обязанностей псаломщика.

В 1929 году было решено закрыть Покровскую церковь. Киприана Александровича власти обвинили в том, что он был организатором сопротивления верующих закрытию храма.

Весной 1929 года в результате доносов атеистов он был арестован. В г. Уфе, в Башкирской тюрьме (центральном исправительном доме), Киприан Александрович провёл в заключении 36 дней, находясь под следствием по обвинению в организации прихожан на защиту церкви. Верующие отрицали причастность Киприана Александровича к собранию у церкви и составлению прошения в БашЦИК об оставлении храма и его освободили.

Священник Покровской церкви предложил Киприану Александровичу временно уехать на родину на Украину, а потом по приезде принять сан диакона. Киприан Александрович согласился, но сан диакона принять не успел.

Приехав домой с Украины, Киприан Александрович узнал, что семья его раскулачена и выселена зимой в землянку. 6 марта 1930 г. Киприан Александрович был вновь арестован.

Киприана Александровича обвинили в контрреволюционной агитации. Он был осуждён за контрреволюционную агитацию на 10 лет исправительно-трудовых лагерей и отправлен в исправительно-трудовой лагерь под Пермью.

В 1935 году он погиб. Киприана Александровича и других заключённых задавило насмерть упавшими с крутого берега штабелями брёвен, когда они на берегу сгружали брёвна с баржи.

Реабилитирован прокуратурой Башкирской АССР 11 июля 1989 года.

Канонизация 
В 13-16 августа 2000 года Яценко, Киприан Александрович канонизирован Архиерейским Собором РПЦ.

Примечания

Литература 
 Зимина Н. П., Валевская Т. Е. «Я все равно погибну за веру Христову!». Голгофа мученика Киприана Яценко: вспоминает дочь, говорят документы // Уфимские епархиальные ведомости. 2000. № 6. — С. 3, 5; № 7. — С. 8.
 Деяние о канонизации // Уфимские епархиальные ведомости. 1999. — № 10-11
 «Жития новомучеников и исповедников Российских XX века. Составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Январь». — Тверь. 2005. — С. 485—489.

Ссылки 
 http://hramnagorke.ru/life/3060

Собор Уфимских святых
Христианские святые XX века
Канонизированные в XX веке
Новомученики и исповедники Церкви Русской